Caradonna ist der Familienname folgender Personen:

 Konstanze Caradonna (* 1968), deutsch-schweizerische Sängerin, Musikerin und Komödiantin
 Toni Caradonna (* 1972), Schweizer Komödiant und Straßenkünstler